Pojem Kursi může označovat:
 Kursi (Golanské výšiny), archeologická lokalita na Golanských výšinách a izraelský národní park.
 Kursi (kraj Lääne-Viru), vesnice v Estonsku.

Externí odkazy